Операция «Редвинг» () — четырнадцатая по счету серия ядерных испытаний в США, переведённая в 1956 году на атоллах Бикини и Эниветок. В ходе операции испытывались как мощные термоядерные взрывы, так и довольное слабые атомные, заряды которых являлись первыми ступенями к водородным бомбам. Главной особенностью операции был первый в США сброс термоядерной бомбы с самолёта.

Задачи 
Основная задача операции — испытания новых типов термоядерных зарядов, зарядов второго поколения. Также испытывались и первичные заряды для термоядерных бомб, боеголовки к ракетам ПВО. При проведении испытаний, было уделено вниманию контролю за мощностью и радиоактивными осадками.  сопровождалась выбросом в атмосферу большое количество радиоактивных частиц, что впоследствии учитывалось при планировании испытаний новых мощных термоядерных зарядов.

Особенности 
20 мая в ходе операции впервые в США была сброшена водородная бомба с самолёта носителя (взрыв Cherokee), энерговыделение составило 3,8 Мт. Стоит отметить, что в ходе операции испытывали трехстадийный (грязный) термоядерный заряд (Redwing Tewa), энерговыделение составило 5 Мт. Операция предусматривала испытания на двух атоллах — Эниветок и на Бикини, таким образом, на атолле Бикини проводили мощные взрывы, а на Эниветок слабые (преимущественно атомные). В ходе операции были проведены испытания боеголовки Mk-28, в различных модификациях, а также бомбы B41. Взрывы были названы именами индейских племён, а также названиями птиц и музыкальных инструментов.

Список ядерных взрывов операции Redwing

Примечания

Ссылки 
 Operation Redwing; 1956 Enewetak and Bikini Atolls, Marshall Islands
 Документальный фильм с русским переводом 

Redwing